Đình Tụng Phạm – cardinale e arcivescovo cattolico vietnamita
 Linh Đan Phạm – attrice vietnamita naturalizzata francese
 Thị Hoài Phạm – scrittrice, editrice e traduttrice vietnamita